Da Game Is to Be Sold, Not to Be Told — третий сольный студийный альбом Snoop Dogg, вышедший в 1998 году. Первый альбом на No Limit Records. В первую неделю в США было продано 519000 экземпляров. Альбом получил статус дважды платинового.

Начиная с этого альбома сценический псевдоним рэпера Snoop Doggy Dogg был сокращён до просто Snoop Dogg.

Об альбоме 
В 1997 году Снуп покидает Death Row Records и ему сразу же предлагают несколько контрактов. Посчитав что контракт с лейблом известного рэпера и продюсера Master P No Limit Records самый выгодный Снуп сразу начинает работать над своим третьим альбомом который сначала хотел назвать Da Game однако потом переименовал как Da Game Is To Be Sold, Not To Be Told.

Звучание этого альбома очень тяжелое, даже тяжелее чем его дебютный альбом Doggystyle. Альбом повествует о жизни Снуп Дога как гангстера, про его жену, про его несчастное детство и про проблемы с Death Row Records. На этом альбоме Снуп впервые проявляет себя в жанре хардкор-рэп.

Это первый альбом, где Снуп Догг сам спродюсировал большую часть треков. Однако, альбом также продюсируют Master P, Beats By The Pound, DJ Pooh и Soopafly. Этот альбом критики называют самым худшим в творчестве рэпера. Обозреватели раскритиковали новый альбом Снуп Дога, отметив, что он потерял свой стиль. Альбом дебютировал на первом месте в Billboard 200 и разошёлся по всему миру в количестве 8 миллионов копий.

Список композиций

Видеоклипы 
 «Woof»
 «Still A G Thang»
 «I Can't Take the Heat»
 «Game of Life»

Семплы 
 «I Can’t Take the Heat»
 Loose Ends — «Slow Down» (interpolation)
 «Woof»
 G. Clinton — «Atomic Dog» (interpolation)
 «D.O.G.'s Get Lonely 2»
 Jon B. — «They Don’t Know»
 The Time — «Gigolos Get Lonely Too»
 «Game of Life»
 Whodini — «Five Minutes Of Funk»
 «Doggz Gonna Get Ya»
 KRS-One — «Love’s Gonna Get Ya» (interpolation)

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Chart Data
 Music Video Database
 Top 40 Charts
 Clipland
 Weekly Wire review
 Launch review
 Slumz of Boxden

Хип-хоп-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Snoop Dogg
Альбомы Priority Records
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний